Segue-se abaixo uma lista com todos os jogos da Seleção Brasileira de Rugby Union. Algumas partidas aparecem tanto na seção de eliminatórias para a Copa do Mundo quanto para o Campeonato Sul-Americano, uma vez que foram válidas para ambas as competições.

Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby

1999

2003 
 1ª fase

 2ª fase

 3ª fase

2007 
 1ª fase

 2ª fase

2011 
 1ª fase

 2ª fase

2015 
 Repescagem

Fase Sul-Americana

2019 
Fase Sul-Americana

Resumo das Eliminatórias

Campeonato Sul-Americano

1951

1961

1964

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1989

1991

1993

2000 

Repescagem

2001

2002 

Repescagem

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 

 Repescagem

2013

2014

2015 

Repescagem

2016

2017

2018

2019

Resumo do Sul-Americano

Americas Rugby Championship

2016

2017

2018

2019

Resumo da Participação

Copa das Nações Emirates Airlines

2011

Jogos não-oficiais

Cross Border Norte

2010

2011

Amistosos

Seleção Principal 

 Nota: nas partidas contra a Inglaterra (25 de setembro de 1965 e 24 de julho de 1971), o Brasil enfrentou um combinado das universidades britânicas de Oxford e Cambridge.

Brasil XV

Ver também 
 Lista de jogos da Seleção Brasileira de Rugby Sevens Masculino

Ligações externas 
 Brasil Rugby - Site oficial da Confederação Brasileira de Rugby
 Site Rugby International (em inglês)

Listas de rugby do Brasil
Rugby union do Brasil